Kamal (Arjasa), een bestuurslaag in Indonesië
 Kamal (Bulu), een bestuurslaag in Indonesië
 Kamal (Kalideres), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
 Kamal (Kamal), een bestuurslaag in Indonesië
 Kamal (Larangan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kamal (Pemulutan Barat), een bestuurslaag in Indonesië
 Kamal (Tanjungmedar), een bestuurslaag in Indonesië